Кю може да се отнася за:
 Кю (Лондон), район в Лондон, Великобритания
 Кю (Австралия), селище в Австралия
 Кю (списание)